Balterswil ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Balterswil FR, Weiler in der Gemeinde St. Ursen im Sensebezirk, Kanton Freiburg
 Balterswil TG, Ortschaft in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil im Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau